Tsomo aussi écrit Tshomo est un nom personnel tibétain () signifiant Dame du lac. 

Il peut correspondre à :

 Urgyen Tsomo  (1897-1961), pratiquante du bouddhisme tibétain et épouse spirituelle du  karmapa. 
 Sonam Tsomo (1901-1981), nom de naissance de la mère du  dalaï-lama.
 Tsering Tsomo, députée tibétaine.

Notes et références 

Prénom tibétain